Диме Илијев (Кавадарци, 19. септембар 1952) је југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1977. || Исправи се, Делфина || Петко
|-
| 1977. || Итар Пејо ТВ серија || /
|-
| 1977. || Сослушувањето на железничарот ТВ филм || Методија Стрезовски
|-
| 1979. || Наши години ТВ серија || Диме
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Двојка ТВ филм || Филип
|-
| 1986. || Климент Охридски ТВ филм || Арсениј
|-
| 1988. || Тврдокорни ТВ серија || Доне Стојанов-Стипјанчето
|-
| 1988. || Викенд мртваца || Келнерот
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Северна грешка ТВ филм || /
|-
| 1991. || Македонија може ТВ серија || /
|-
| 1992. || Македонски народни приказни ТВ серија || /
|-
| 1993. || Еурека ТВ серија || Томас Едисон - возрасен 
|-
| 1994. || Прекалени ТВ серија || Димитар Миладинов
|-
| 1995 1999. || Во светот на бајките ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2000. || Погрешно време ТВ серија || Никој и ништо
|-
| 2002. || Заведени ТВ серија || /
|-
| 2004. || Големата вода || Хоспитал Менаџер
|-
| 2004. || Неверство во зимската нокј ТВ филм || /
|-
| 2005. || Контакт || Неигхбоур
|-
| 2006. || Македонски приказни: продолзување на традицијата ТВ серија || /
|-
| 2007. || Сенке || Игњат Перков
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2010. || Мајке || Сергеант Јанески
|-
| 2010 2011. || Од денес за утре ТВ серија || Боге
|-
| 2013 2014. || Тврдокорни ТВ серија || Поштар емигрант / Игуменот Козма
|-
| 2014. || Македонски народни приказни 3 ТВ серија || Крсте
|-
| 2015. || Хонеy Нигхт || Симонов
|-
| 2015. || Збор || /
|-
| 2016. || Схоес Кратки филм || Павле
|-
| 2016. || Црвената соба ТВ-филм || Никола
|-
| 2017. || Исцелител ТВ-филм || Тоде
|-
| 2017. || 5 плус фамилија ТВ-серија ||
|-
| 2018. || Годината на Мајмунот ТВ-филм || Политичар
|-
| 2018. || Преспав ТВ-серија || Иво
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2020.-те
|-
| 2022. || Кајмак ТВ-филм ||
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1952.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Кавадарчани